Adrián Marín (ur. 1994) – meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Adrián Marín (ur. 1997) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy